Alfred von Tirpitz, een Duitse admiraal
 Tirpitz (slagschip), een Duits slagschip vernoemd naar diezelfde Alfred von Tirpitz
 Tirpitz-stelling, een Duitse verdedigingsstelling in de buurt van Blåvand, nabij de Deense stad Esbjerg